Николай Ртищев:
 Ртищев, Николай Петрович (1804—1884) — русский военачальник, генерал-майор, участник Крымской войны.
 Ртищев, Николай Фёдорович (1754—1835) — генерал от инфантерии, главнокомандующий в Грузии.